Europejski Challenge Juniorów w Curlingu 2010 został rozegrany w Pradze, między 3 a 8 stycznia 2011 w hali curlingowej Roztyly. W rywalizacji o miejsce w Mistrzostwach Świata Juniorów 2011 rywalizowało 9 reprezentacji kobiecych oraz 13 męskich, łącznie z 15 państw.

Mistrzostwa Świata Juniorów 2011 odbędą się w Szkocji, więc do występu zakwalifikowali się tylko zwycięzcy challenge'u.

W konkurencji kobiet drużyna, która zajęła po fazie grupowej pierwsze miejsce, automatycznie awansowała do finału. W półfinale zmierzyły się ze sobą zespoły z 2. i 3. miejsca. W półfinałach mężczyzn zwycięzca grupy rywalizował przeciwko drużynie z drugiego miejsca z drugiej grupy.

Zawody kobiet wygrała reprezentacja Norwegii pokonując 6:4 Niemki, w konkurencji mężczyzn awans do mistrzostw świata wywalczyli Czesi, którzy pokonali 8:4 Rosjan.



Kobiety

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Play off

Finał 
8 stycznia 2011, 17:00

Półfinał 
8 stycznia 2011, 12:00

Round Robin 
 Klasyfikacja po Round Robin

Sesja 1. 
3 stycznia 2011, 17:15

Sesja 2. 
4 stycznia 2011, 9:00

Sesja 3. 
4 stycznia 2011, 16:00

Sesja 4. 
5 stycznia 2011, 9:00

Sesja 5. 
5 stycznia 2011, 16:00

Sesja 6. 
6 stycznia 2011, 12:30

Sesja 7. 
6 stycznia 2011, 19:30

Sesja 8. 
7 stycznia 2011, 12:30

Sesja 9. 
7 stycznia 2011, 19:30

Mężczyźni

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Play off

Finał 
8 stycznia 2010; 17:00

Półfinały 
8 stycznia 2011, 14:00

Tie-breaker 
8 stycznia 2011, 8:00

8 stycznia 2011, 11:00

Round Robin 
 Klasyfikacja grupy MA po Round Robin

 Klasyfikacja grupy MB po Round Robin

Sesja 1. 
3 stycznia 2011, 20:45

Sesja 2. 
4 stycznia 2011, 12:30

Sesja 3. 
4 stycznia 2011, 19:30

Sesja 4. 
5 stycznia 2011, 12:30

Sesja 5. 
5 stycznia 2011, 19:30

Sesja 6. 
6 stycznia 2011, 9:00

Sesja 7. 
6 stycznia 2011, 16:00

Sesja 8. 
7 stycznia 2011, 9:00

Sesja 9. 
7 stycznia 2011, 16:00

Zobacz też 
 Sezon 2010/2011 w curlingu

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa Europejskiego Challenge'u Juniorów 2011
 Challenge na stronach Światowej Federacji Curlingu • kobiety • mężczyźni

2011 w curlingu
2011
2011 w Czechach
Sport w Pradze
Curling w Czechach